North American Soccer League w roku 2014 był czwartym sezonem tych rozgrywek. Po raz pierwszy w historii mistrzem NASL został klub San Antonio Scorpions, natomiast wicemistrzem Fort Lauderdale Strikers.

Sezon zasadniczy

Runda wiosenna

Runda jesienna

Tabela generalna 

Aktualne na 13 kwietnia 2018. Źródło:

Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.

Play off

Półfinał

Finał

Przypisy 

2014 w piłce nożnej